Возрождённый — посёлок в Аксайском районе Ростовской области. Входит в состав Щепкинского сельского поселения.

География 
Расположен в 30 км (по дорогам) севернее районного центра — города Аксая.

Рядом с посёлком проходят границы с Мясниковским и Родионово-Несветайским районами области

Улицы 
 ул. Крайняя,
 ул. Мира,
 ул. Молодёжная,
 ул. Степная,
 ул. Строителей,
 ул. Тенистая,
 ул. Центральная,
 ул. Школьная.

История 
В 1987 г. указом ПВС РСФСР поселку подсобного хозяйства Каменнобродского ДорУРСа присвоено наименование Возрождённый.

Население

Достопримечательности 
 Памятник солдату. Памятник установлен на трехступенчатом постаменте, покрашен серебряной краской. На плите памятника написано, что он сооружен в честь воинов, погибших при освобождении поселка Возрожденный. Cреди них: Я. Титов, М. Мамедов, Е. Русский, И. Савенко и др.

Примечания 

Населённые пункты Аксайского района